ТИТ — многозначная аббревиатура:
 ТИТ — телеизмерение текущее, телеизмерение текущих значений параметров
 ТИТ — телевизионная испытательная таблица
 ТИТ — «Транспортно-инвестиционные технологии», Украина, Киев.
 ТИТ — Трубные инновационные технологии

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей